Gunia est un patronyme porté notamment par :

 Alain Gunia (1966-), footballeur français ;
 Paul Vincent Gunia (1950-2016), musicien, compositeur et arrangeur allemand ;
 Valerian Gunia (1862-1938), acteur, metteur en scène, traducteur, critique et dramaturge géorgien.

Homonymie de patronyme